Darapsky ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Darapsky (1913–1998), deutsche Historikerin, Archivarin, wegen Wehrkraftzersetzung verurteilt
 Emil Heinrich Darapsky (1906–1944), deutscher Studienassessor, wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet